Céloron peut faire référence à :
 Céloron de Blainville, une famille française,

Celoron peut faire référence à :
 Celoron, une localité du comté de Chautauqua dans l'État de New York,
 Céloron (nom commercial) : Un matériau composite fait de résine phénolique et de multiples couches de tissu de lin ou de coton compressées . De couleur marron, il est usinable et a servi à la confection de pièces mécaniques (réas de poulie , pignon de distribution...etc) . Dans le domaine d'expression anglo-saxon ,ce matériau est connu sous le nom de Tufnol (Parfois orthographié Tuphnol) ou encore novotext.